O Estado de Hiderabade () ou Hiderabade do Decão (Hyderabad Deccan; ; ) foi um estado principesco da Índia britânica que existiu entre 1724 e 1948, situado no centro-sul do subcontinente indiano, com capital na cidade de Hiderabade. O seus territórios ocupavam o que são atualmente o estado indiano de Telanganá, a  do estado de Carnataca e a região de  do estado de Maarastra.

O título de nizã, usado pelos monarcas hereditários de Hiderabade, era inicialmente dado aos governadores do Decão no Império Mogol. O fundador do estado, Mir Camaradim Cã Sidiqui (), foi um turco que foi governador ao serviço dos mogóis antes de declarar-se independente. Em 1798, Hiderabade tornou-se o primeiro estado principesco, ao assinar um acordo de proteção e vassalagem com o Império Britânico. Após a independência da Índia, o nizã assinou um acordo com o Domínio da Índia, pelo qual todas as relações políticas e administrativas do estado com a coroa britânica eram transferidas sem alterações para o governo indiano, mantendo-se o status quo de Hiderabade, nomeadamente a sua independência. Todavia, o acordo não foi cumprido por Hiderabade e as relações deterioraram-se rapidamente, principalmente quando foram formados os , uma milícia privada que se opunha à integração na Índia e defendia a integração no Paquistão. Em 13 de setembro de 1948, os indianos lançaram a Operação Polo durante a qual o Estado de Hiderabade foi ocupado por tropas indianas. O comandante das tropas de Hiderabade rendeu-se no dia 18 desse mês. A anexação do estado principesco foi oficializada em 24 de novembro de 1949, quando foi oficialmente criado o . Por sua vez, este foi integrado no Andra Pradexe em 1956.

Embora os hindus fossem a maioria, também havia uma minoria significativa de muçulmanos. O Estado de Hiderabade foi um dos mais prósperos estados principescos indianos e a sua capital era uma das cinco maiores cidades da Índia britânica.

Estado de Hiderabade